Англия будет всегда () — патриотическая песня Великобритании, созданная летом 1939 года для музыкального кинофильма  и набравшая популярность на патриотическом подъёме с началом Второй мировой войны.

После начала Второй мировой войны песня стала хитом в исполнении певицы Веры Линн. За первые два месяца войны было продано более двухсот тысяч экземпляров нот и слов песни.

Британская панк-рок группа Sex Pistols зачастую начинала свои концертные выступления с исполнения этой песни. Название песни There'll Always Be an England стало названием их единственного DVD-диска «»

Примечания

Ссылки 
 

Патриотические песни Великобритании
Песни XX века
Песни из кинофильмов